Контрама́рка ( — добавочный +  — значок):
 Временная квитанция, выданная до получения какого-либо документа и временно его заменяющая.
 Пропуск, который выдаётся администратором театра отдельным лицам на право бесплатного посещения представления.
 В Российской империи квитанция на право получения от властей вознаграждения за подводы и лошадей, использованных для передвижения войск.

См. также  
 Контрмарка — надчеканка на монете.